Добриново може да се отнася за:

 Добриново, село в Област Бургас, България;
 Добриново, село в Област Кърджали, България;
 Илиохори, село в дем Загори, Гърция, чието име до 1927 година е Добриново.